Герса — героиня греческой мифологии.
 Герса — опускная решётка крепостных ворот.